Tantalos (Tantal) – w mitologii greckiej królewicz tebański, syn Amfiona i Niobe
 Tantalos (Tantal) – w mitologii greckiej król Amyklaj, syn Tiestesa
 Tantalos (Tantal) – w mitologii greckiej król góry Sipylos w Lidii, współbiesiadnik bogów, syn Zeusa

Zobacz też 
 Tantal – strona ujednoznaczniająca
 Tantalus – strona ujednoznaczniająca